La gara di sciabola individuale femminile all'interno del Campionato mondiale di scherma 2015 si è svolta il 14 Luglio 2015 all'Olimpijskij di Mosca. Le qualificazioni si sono svolte il 13 Luglio 2015.

Il titolo è stato vinto dalla russa Sof'ja Velikaja che ha sconfitto in finale la francese Cécilia Berder.

Podio

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Altri progetti

Collegamenti esterni
 

Campionati mondiali di scherma 2015